«Коллективный иск» — кинофильм режиссёра Майкла Эптеда. Юридическая драма о судебном процессе пострадавших граждан против крупной автопроизводительной компании, где позиции сторон отстаивают  и . Процесс разворачивается на фоне семейной трагедии.

Сюжет 
Иск подаётся на крупную автомобильную корпорацию, которая пренебрегает тестами на безопасность, выпускаемых автомобилей. В качестве представителей сторон выступают  и , которые в ходе судебного процесса пытаются не только выиграть его, но и наладить свои собственные отношения.

Отец — адвокат Джед Уорд, выступающий на стороне пострадавших потребителей, представляет собой образец честности и справедливости. Дочь — Мэгги, представляющая сторону корпорации, в качестве основных черт своего характера выделяет карьеризм и личную выгоду. Мэгги обижена на отца из-за того, что тот обманывал её , изменяя ей в прошлом. Мать, Эстель Уорд, в свою очередь, пытается примирить между собой родственников, но после одного из первых слушаний умирает от внезапного приступа.

В процессе развития сюжета дочери приходится убедиться в правоте отца, поменять свои убеждения и получается примириться с ним.

В ролях

Награды 
Номинация на лучшего режиссёра (золотой святой Георгий) на Московском международном фестивале 1991 год — Майкл Эптид.

На XVII московском кинофестивале фильм участвовал в конкурсной программе под названием «Блестящий ход».

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1991 года
Фильмы-драмы США
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы Interscope Communications